Но́вый Златоу́ст — село в Свердловской области, входящее в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположено в 14 км от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Новозлатоустовского сельского совета. Главой села является Попова Антонида Петровна.

География 
Село расположено на обоих берегах реки Красная Кошайка. Недалеко от села расположен участок горных ковыльных степей.

Население 
По данным 2010 года, в селе проживает 186 человек.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: село Новый Златоуст
 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа